Dit is een lijst met diskjockeys die bij het Nederlandse commerciële radiostation Radio Veronica werken of hebben gewerkt.

Huidige diskjockeys

Voormalige diskjockeys 

Radio Veronica
Diskjockeys